Телетов (Телетов) — русская фамилия.

Известные носители 
 Телетов, Никита Егорович (1852—1916) — российский купец, предприниматель и общественный деятель.

 Телетова, Наталья Константиновна  (1931—2013) — советский и российский литературовед и историк.

См. также 
 Телетович